The Unexpected (album)
 The Unexpected (serial telewizyjny)

Zobacz też 
 Unexpected